TUG est un sigle :
 Technische Universität Graz, Université technique de Graz
 TeX Users Group, groupe d'utilisateurs de TeX en anglais.
TUG est une abréviation :
 (Terme de marine) TUG est l'abréviation de Tugboat, en français remorqueur, et indique l'endroit où ces remorqueurs (ici utilisés en pousseurs) peuvent s'appuyer sur la coque du navire à assister. Par antonymie, les inscriptions NO TUG indiquent aux remorqueurs l'interdiction absolue de s'appuyer à cet endroit de la coque, pour des raisons structurelles (fragilité de la coque à cet endroit) ou fonctionnelles (une porte dans le bordé, par exemple, n'est pas prévue pour encaisser la charge mécanique qu'imposerai une poussée du remorqueur.
TUG est un nom :

 Un tug est une bannière composée d'un manche d'un cercles d'où pendent des crins de différents animaux et surmonté de différentes formes, chez les peuples turco-mongols.